Чемпионат мира по индор-хоккею 2007 (The 2007 Indoor Hockey World Cup; Кубок мира по индорхоккею 2007) — 2-й чемпионат мира по индорхоккею. Проводился с 14 по 18 февраля 2007 на стадионе «Винер Штадтхалле» в городе Вена, Австрия. Одновременно проводились чемпионат как для мужчин, так и для женщин.

В чемпионате среди мужских сборных чемпионом стала сборная Германии (во 2-й раз в своей истории), победившая в финале сборную Польши со счётом 4:1. Бронзовым призёром стала сборная Испании, победившая в матче за 3-е место сборную Чехии со счётом 3:1.

В чемпионате среди женских сборных чемпионом стала сборная Нидерландов (в 1-й раз в своей истории), победившая в финале сборную Испании со счётом 4:2. Бронзовым призёром стала сборная Германии, победившая в матче за 3-е место сборную Украины со счётом 5:2.

Мужчины

Результаты игр

Групповой этап

Группа A 
 
  Проходят в полуфиналы

Группа B 
 
  Проходят в полуфиналы

Плей-офф

Статистика

Итоговая таблица

Награды

Женщины

Результаты игр

Групповой этап

Группа A 
 
  Проходят в полуфиналы

Группа B 
 
  Проходят в полуфиналы

Плей-офф

Статистика

Итоговая таблица

Награды

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата среди мужчин на сайте Международной федерации хоккея на траве (FIH)
 Страница чемпионата среди женщин на сайте Международной федерации хоккея на траве (FIH)

2007
2007 год в хоккее на траве
Спорт в Австрии в 2007 году
Февраль 2007 года
Хоккей на траве в Австрии
Международные спортивные соревнования в Вене
Чемпионаты мира в Австрии